Les Premiers Hommes dans la Lune (The First Men in the Moon), roman de science-fiction de l'écrivain britannique H. G. Wells publié en 1901, qui a fait l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques :
 Les Premiers Hommes dans la Lune (The First Men in the Moon), film britannique réalisé par Bruce Gordon sorti en 1919 ;
 Les Premiers Hommes dans la Lune (First Men in the Moon), film britannique réalisé par Nathan Juran sorti en 1964.